K36 ou K.36 peut faire référence à :
 Autres formes d’appendicite, d'après la classification internationale des maladies ;
 « Or che il dover... Tali e cotanti sono », récitatif et air pour ténor et orchestre (K.36), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 36, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres